Gösta Sandels kan syfta på:

* Gösta Sandels (1815–1914), svensk greve och general
 Gösta Sandels (1887–1919), svensk målare, tecknare och grafiker
 Gösta Sandels (1906–2003), svensk försäkringsdirektör